Maffeis bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Motorradhersteller, siehe Maffeis (Unternehmen)

Maffeis ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Maffeis (* 1963), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Perugia-Città della Pieve
 Miro Maffeis, italienischer Motorradrennfahrer
 Carlo Maffeis (1883–1921), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Maffei